Мартин Затёвич (чеш. Martin Zaťovič; 25 января 1985, Пршеров, Чехия) — чешский профессиональный хоккеист, нападающий клуба чешской Экстралиги «Комета Брно». Воспитанник хоккейного клуба «Карловы Вары». Игрок сборной Чехии по хоккею с шайбой.

Биография 
Мартин Затёвич родился 25 января 1985 года в чешском городе Пршерове. Воспитанник хоккейного клуба «Карловы Вары». В чешской Экстралиге дебютировал в сезоне 2004/05, сыграв 1 игру. Начиная с сезона 2006/07 стал играть за основной состав «Карловы Вары». В 2008 году стал серебряным призёром чешского чемпионата. В 2009 году вместе с родной командой стал чемпионом Чехии. С 2014 года выступает в чешской сборной. В том же году подписал контракт с клубом КХЛ «Лада». Участник чемпионатов мира 2014-го, 2015-го и 2016-го годов. Летом 2016 года вернулся в Чехию, играет за команду «Комета Брно». Завоевал золотые медали чемпионата Чехии в 2017 и 2018 годах.

Достижения 

 Трёхкратный чемпион Чехии (2009, 2017 и 2018)
 Серебряный призёр чемпионата Чехии (2008)

Статистика выступлений

Клубная карьера 
В сезонах 2011—12, 2012—13 и 2013—14 в колонке плей-офф приведена статистика в переходном турнире

Международная карьера

Примечания

Ссылки 
 
 Статистика хоккеиста
 Профиль на сайте championat.com
 Мартин Затёвич на eliteprospects.com

Хоккеисты Чехии
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Лада»
Хоккеисты КХЛ
Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой
Игроки ХК «Энергия» Карловы Вары
Игроки ХК «Комета»